Nigeriaans basketbalteam (mannen)
 Nigeriaans basketbalteam (vrouwen)